Pilar Cisneros puede hacer referencia a:
Pilar Cisneros Gallo, periodista costarricense;
Pilar Cisneros Sanabria, periodista española.